Ýokary Liga este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Turkmenistan.

Echipele sezonului 2010

Campioane sovietice 

 1937-38 : Lokomotiw Așgabat
 1938 : Dinamo Așgabat
 1939-45 : nu s-a disputat
 1946 : Dinamo Așgabat
 1947 : Spartak Așgabat
 1948 : Dinamo Așgabat
 1949 : Lokomotiw Așgabat
 1950 : Spartak Așgabat
 1951 : DOSA Așgabat
 1952 : DOSA Așgabat

 1953 : Dinamo Așgabat
 1954 : Echipa combinată Mary Oblast
 1955 : Echipa combinată Așgabat
 1956 : Gyzyl Metallist Așgabat
 1957 : Echipa combinată Așgabat Oblast
 1958 : Echipa combinată Așgabat
 1959 : Echipa combinată Nebitdag
 1960 : Echipa combinată Çärjew
 1961 : Energetik Nebitdag
 1962 : Energetik Nebitdag

 1963 : Gurlușykçy Mary
 1964 : Serhetçi Așgabat
 1965 : Serhetçi Așgabat
 1966 : Serhetçi Așgabat
 1967 : Serhetçi Așgabat
 1968 : Serhetçi Așgabat
 1969 : Serhetçi Așgabat
 1970 : Garagum Mary
 1971 : Maýak Çärjew
 1972 : Energogurlușykçy Mary

 1973 : Sementçi Büzmeýin
 1974 : Awtomobilist Așgabat
 1975 : Nebitçi Krasnowodsk
 1976 : Energetik Mary
 1977 : Șatlyk Mary
 1978 : Nebitçi Krasnowodsk
 1979 : Nebitçi Krasnowodsk
 1980 : Nebitçi Krasnowodsk
 1981 : Gurlușykçy Nebitdag
 1982 : Lokomotiw Așgabat

 1983 : Obahojalyktehnika Çärjew
 1984 : Nebitçi Krasnowodsk
 1985 : Lokomotiw Așgabat
 1986 : Nebitçi Krasnowodsk
 1987 : SKIF Așgabat
 1988 : Ahal Așgabat Raýon
 1989 : Medik Nebitdag
 1990 : Awtomobilist Așgabat
 1991 : Sel'khoztekhnika Așgabat

Sezoanele post-sovietice

Performanțe după echipă

Legături externe 
  Lista campioanelor pe rsssf.com

Turkmenistan
Turkmenistan